El Campeonato de España de atletismo en pista cubierta es una competición deportiva de atletismo, de carácter nacional y organizada por la Federación Española de Atletismo (RFEA) desde 1965.

Esta competición junto al Campeonato de España de Atletismo, son los dos eventos deportivos más importantes organizados por la Real Federación Española de Atletismo, disputándose este durante la temporada de invierno y el Campeonato de España de Atletismo durante el verano. Además, esta competición se disputa en instalaciones en pista cubierta o bajo techo, mientras el Campeonato de España de atletismo, también conocido como Campeonato de España Absoluto, se disputa en instalación al aire libre.

Ediciones

Récords de los campeonatos

Hombres 

* = Pruebas no disputadas en la actualidad

Mujeres 

* = Pruebas no disputadas en la actualidad

Notas y referencias 
Página RFEA. 50 Aniversario

Récords de los Campeonatos. RFEA